Ez a lap a Szilveszter és Csőrike kalandjai című sorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

Évadok

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái